Les applications portables ou logiciels portables sont une catégorie d'applications que l'on trouve sur des périphériques amovibles comme des clés USB ou des disques durs externes. L'idée est de pouvoir transporter ses applications favorites sur un périphérique portable et de pouvoir les utiliser sur un ordinateur sans avoir besoin de les installer ni de les reconfigurer.

Les logiciels portables sont parfois des versions allégées du logiciel initial.
La plupart du temps, les applications initiales sont publiées sous licence libre, bien que ce ne soit pas une règle.

Pour être considéré comme un programme portable, ce programme doit :

 Ne pas avoir besoin d'une forme quelconque d'installation sur l'ordinateur sur lequel on désire l'utiliser.
 Les paramètres du programme doivent être stockés sur le périphérique.

Bureautique

Éditeurs de texte

Jeux

Petits Outils

Internet

Multimédia

Image

Sciences

Liens internes 

 Application portable
 Créateurs application portable

Liens externes
liberkey - compilation de Logiciels Libres prêts à l’emploi sur clef USB qui facilite la vie des utilisateurs nomades - Dans tous les domaines : Audio, Vidéo, Graphisme, Internet, Bureautique, Jeux, Sécurité, Éducation, Système, etc.
Framakey.org - compilation de Logiciels Libres prêts à l’emploi sur clef USB qui facilite la vie des utilisateurs nomades. 
Logiciels portables et virtualisation d'applications sous Ubuntu Linux (site officiel de la communauté ubuntu)
 Portable-USB.com - Portable applications for Windows with description in Slovak, English and Russian language
usbsoft.org - compilation d'applications portable en téléchargement direct
PortableApps.com - PortableApps.com lets you carry all your favorite apps on a portable device or cloud drive and use them on any PC.
http://nomadezvous.e-monsite.com/ Site qui propose des logiciels gratuits portables en français à emporter sur sa clé USB.
Les logiciels ont été sélectionnés en fonction de leurs qualités (taille, options, efficacité).
PackSCRMpro - compilation de Logiciels Libres et de freeware, permettant l'administration réseau et système de parc informatique Microsoft Windows.

Catégorie:Liste de logiciels

portable